NGC 2510 (другие обозначения — UGC 4178, MCG 2-21-7, ZWG 59.23, PGC 22541) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Малого Пса. Открыта Биндоном Стони в 1851 году.

Удалена на 185 миллионов световых лет, имеет диаметр 55 тысяч световых лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 NGC 2510 на WIKISKY.ORG

 

2510
Малый Пёс (созвездие)